Belén est le nom espagnol de Bethléem, ville de Cisjordanie où serait né Jésus de Nazareth. Dans les pays de langue espagnole c'est aussi le nom d'autres localités, un patronyme et un prénom féminin.
 Le nom commun belén, issu du précédent, désigne en espagnol la crèche de Noël.
 Belen est un nom turc qui dérive de beylan, mot utilisé par les Turcs d'Asie centrale pour désigner un lieu situé entre deux montagnes, notamment un col.

Culture et société 
 Belen est un personnage légendaire de l'écrivain britannique .

Anthroponyme

Prénom 
 
 Belén Arjona (1981-), une chanteuse espagnole ;
 Belén Cuesta (1984-), actrice espagnole ;
 Belén Dreik, une danseuse et chanteuse cubaine ;
 Belén Esteban (1973-), une personnalité médiatique espagnole, présentatrice et animatrice de télévision ;
 Belén Gopegui (1963-), une romancière espagnole ;
 Belén Maya (1966-), une danseuse espagnole de flamenco ; 
 Belén Montilla (1983-), un mannequin chilien ; 
 Belén Rodríguez (1984-), un mannequin argentin ; 
 Belén Rueda (1965-), une actrice espagnole ;
 María Belén Pérez Maurice (1985-), une escrimeuse argentine.

Patronyme 

 Ana Belén (1951-), une chanteuse et actrice espagnole ;
 Gaspar Aquino de Belén, un poète et traducteur philippin du  ;
 Juan Francisco Torres Belén (1985-), un footballeur espagnol ;
 Paula Belén Pareto (1986-), une judokate argentine ;
 Raúl Belén (1931-2010), un joueur de football international argentin, qui évoluait au poste d'attaquant.

Pseudonyme 

 Nelly Kaplan, pour certaines de ses œuvres (Le réservoir des sens, Mémoires d'une liseuse de draps).

Toponyme

Argentine 
 le département de Belén, un département de la province de Catamarca ayant pour capitale Belén ;
 Belén, une ville de la province de Catamarca ;
 Belén de Escobar, le chef-lieu du partido d'Escobar, dans la Province de Buenos Aires ;
 le río Belén, un cours d'eau ;

Colombie 
 Belén, une municipalité du département de Boyacá ;
 Belén, une municipalité du département de Nariño ;
 Belén de los Andaquíes, une municipalité du département de Caquetá ;
 Belén de Umbría, une municipalité du département de Risaralda ;
 La Playa de Belén, une municipalité du département de Norte de Santander ;

Costa Rica 
 Belén, une ville et un canton de la province de Heredia ;

États-Unis 
 Belen, une ville du Comté de Valencia au Nouveau-Mexique ;

Honduras 
 Belén, une municipalité du département de Lempira ;

Nicaragua 
 Belén, une municipalité du département de Rivas ;

Panama 
 le río Belén, un cours d'eau ;

Pologne 
 Beleń, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Beleń-Kolonia, un village de la voïvodie de Łódź ;

Turquie 
 plus de vingt localités appelées  Belen, dont : 
 Belen, une ville de la province de Hatay ;

Uruguay 
 Belén, une ville et une municipalité du département de Salto ;
 Chacras de Belén, une ville du département de Salto ;

Venezuela 
 Belén, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo.
 Belén, la capitale de cette paroisse civile.

Notes et références 

Patronyme hispanique
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom féminin